Švica je lahko:
 Švica, država
 Švica, Otočac (Hrvaška)